Крестьянский фронт Индонезии () — индонезийская массовая крестьянская организация, находившаяся под влиянием Коммунистической партии Индонезии. Был основан 25 ноября 1945 года в качестве преемника Крестьянского союза Индонезии (), основанного в том же году. Выступал с требованиями земельной реформы. Был разгромлен вместе с компартией в 1965 году.

Организации Индонезии
Коммунистические партии Индонезии